Huangshan peut faire référence à :
 Huangshan, massif montagneux du sud de la province de l'Anhui en Chine.
 Huangshan, ville de la province de l'Anhui.
 District de Huangshan, subdivision administrative de la province de l'Anhui.

Voir aussi 
 Pinus hwangshanensis, pin du Huangshan